Святые, носившие имя Лев:

Лев I Великий (; 390 — 10.11.461) — Папа Римский. Дни памяти —   в високосный год,  в невисокосные годы, и 12 ноября.
 Лев Руанский (; ?—900) — епископом города Руана, священномученик. День памяти — 1 марта.
 Преподобный Лев, 11 июля (иже в пещере)
 Лев, 7 декабря
 Мученик Лев, 11 сентября
 Мученик Лев, 18 августа
 Преподобный Лев, 1 июля
 Мученик Лев, 18 мая
 Лев (Егоров) (Леонид Михайлович Егоров; 1889—1937) — священнослужитель РПЦ, архимандрит. С 2003 года причислен к лику священномучеников. Дни памяти — 26 января, 15 июня, 7 сентября.
 Архимандрит Лев, 30 декабря
 Священномученик Лев Ершов, иерей — 26 января (Новомуч.), 7 июня
 Лев Великий, царь 20 января 
 Преподобный Лев Каппадокийский
 Лев Катанский ( — Лев Чудотворец; 720—789) — епископ города Катания (Сицилия). Почитается в лике святителей. День памяти — 20 февраля (православная церковь), 20 февраля (католическая церковь).
 Лев Оптинский, преподобный, 11 октября (оптин.)
 Лев Патарский, мученик, день памяти 18 февраля

Примечания